Michael Krohn-Dehli (ur. 6 czerwca 1983 w Kopenhadze) – duński piłkarz, gracz Deportivo La Coruña.

Kariera klubowa 
Jego pierwszym holenderskim klubem było RKC Waalwijk. Przez dwa sezony wystąpił w 48 meczach strzelając 2 gole. W 2006 roku przeszedł do Ajaksu. Zadebiutował w nim 17 września 2006 roku w wygranym 2-0 spotkaniu z Rodą JC. W sezonie 2006/2007 był wypożyczony do Sparty Rotterdam.

Statystyki klubowe 

Stan na: 15 lutego 2019 r.

Kariera reprezentacyjna 
Debiut w drużynie narodowej zaliczył 11 października 2006 roku w wygranym 4-0 meczu z Liechtensteinem.

9 czerwca 2012 roku podczas Mistrzostw Europy w meczu z Holandią strzelił bramkę dającą zwycięstwo Duńczykom, a następnie strzelił gola w przegranym 1-2 meczu z Niemcami.

Przypisy

Bibliografia 
 
 Statystyki w bazie ESPN FC 
 

Reprezentanci Danii w piłce nożnej
Piłkarze AFC Ajax
Piłkarze Brøndby IF
Piłkarze RKC Waalwijk
Piłkarze Sparty Rotterdam
Piłkarze Celty Vigo
Piłkarze Sevilli FC
Piłkarze Deportivo La Coruña
Uczestnicy Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012
Uczestnicy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2018
Ludzie urodzeni w Kopenhadze
Urodzeni w 1983